Echipa națională de fotbal a Hondurasului este echipa națională a Hondurasului și este coordonată de Federația Autonomă de Fotbal Honduriană (fondată 1951). Este o echipă în ascensiune din CONCACAF, o ascensiune care a început cu terminarea pe locul trei la Copa América în 2001, unde au fost invitați după ce Argentina s-a retras cu o zi înainte de startul competiției. În octombrie 2009 le-a fost confirmată prezența la Campionatul Mondial de Fotbal 2010, care a fost prima lor prezență din 1982.

Statistici

Cele mai multe selecții 
La 21 aprilie 2010, jucătorii cu cele mai multe selecții pentru Honduras sunt:

Golgheteri

Antrenori

Recorduri

Recorduri competitive 
 Campionatul Mondial de Fotbal

Referințe

Vezi și 
 Lotul de jucători ai selecționatei Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2010 - Grupa H

Legături externe 
 Honduras pe site-ul FIFA 
 FENAFUTH
 Meciuri pe eloratings.net
 Lista meciurilor pe RSSSF

Echipe naționale de fotbal nord-americane
Echipe naționale de sport ale Hondurasului
Fotbal în Honduras